A 2015-ös atlétikai világbajnokságon a női 100 méteres gátfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét a Pekingi Nemzeti Stadionban rendezték. A győztes Danielle Williams lett.

Előfutamok

Elődöntők

Döntő

Jegyzetek

Források
 Előfutamok
 Elődöntők
 Döntő

2015-ös atlétikai világbajnokság